Хеб:

 Хеб — город в Чехии. Административный центр района Хеб.
 Хеб — один из 3 районов Карловарского края Чешской Республики.
 Хеб, Мартин (род. 1969) — лихтенштейнский футболист, вратарь.